Бленья́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 470 км на південний захід від Парижа, 60 км на північний захід від Бордо.

Історія 

1 січня 2019 року Бленьян і Приньяк-ан-Медок було об'єднано в новий муніципалітет Бленьян-Приньяк.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 93 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 213,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бленьян на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бленьян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Жиронда